est un artiste de music-hall britannique connu pour son personnage de Nosmo King (1886-1952).
 Défense de fumer () est un court métrage des studios Disney (1951).
  est un film britannique de Henry Cass (1955).
 Smoking / No Smoking () est une série de huit pièces de théâtre d'Alan Ayckbourn (1982).
 Smoking / No Smoking, film français en deux parties d'Alain Resnais tiré des pièces de théâtre (1993).
 No Smoking, épisode pilote de la série animée Cléo et Chico (1995).
 No Smoking, film indien d'Anurag Kashyap (2007).
 Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra, groupe de rock issu de la décomposition de Zabranjeno pušenje (« interdit de fumer »), groupe de garage rock très populaire dans toute l'ex-Yougoslavie et formé en 1980 à Sarajevo.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre